Blaue Mauritius steht für

 eine seltene Briefmarke, siehe Rote und Blaue Mauritius
 Convolvulus sabatius, eine Hängepflanze aus der Familie der Windengewächse
 Spitzname der einzigen ozeanblau-elfenbein lackierten Lokomotive der Baureihe 194.